Příjmení Přidal nosí více významných osobností:

 Antonín Přidal (1935–2017) – český překladatel, spisovatel, publicista a vysokoškolský pedagog
 Ludvík Přidal (1886–1961) – český beletrista
 Olga Přidalová (* 1939) – československá hráčka basketbalu